Il singolare del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gilles Elseneer che ha battuto in finale Lars Burgsmüller 3-6, 6-3, 7-65.

Teste di serie 

 Karol Beck (semifinali)
 Irakli Labadze (primo turno)
 Lars Burgsmüller (finale)
 Alexander Popp (primo turno)

 Dennis van Scheppingen (quarti di finale)
 John van Lottum (secondo turno)
 Kenneth Carlsen (semifinali)
 Tomáš Berdych (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Intersport Heilbronn Open 2004